Okręty US Navy o nazwie USS  "Tattnall", pochodzącej od Josiaha Tattnalla – oficera amerykańskiego z XIX wieku:
Pierwszy "Tattnall" (DD-125/APD-19) był niszczycielem typu Wickes, zwodowanym w 1918. Został przerobiony na szybki transportowiec i przemianowany na APD-19 w 1943. Został skreślony z listy floty w 1946.
Drugi "Tattnall" (DDG-19) był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams, zwodowanym w 1961 i skreślonym w 1993.

Tattnall